Marvel’s Avengers (В России официально издаётся под названием «Мстители Marvel»)— компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная Crystal Dynamics в сотрудничестве с Marvel Games и изданная Square Enix. В основе игры лежит серия комиксов «Мстители» Marvel Comics. Выход игры состоялся 4 сентября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One и Windows.

Сюжет 

В Сан-Франциско проводится грандиозное событие — «День Мстителей», когда неожиданно происходит взрыв на мосту «Золотые Ворота», организованный Таскмастером. Команда величайших героев Земли отправляется туда, но, во время крупной заварушки, Капитан Америка оказывается на вертолётоносце секретной миротворческой организации «Щ.И.Т», где погибает в результате взрыва реактора, покрывшего город волной энергии. Мстители распадаются, но спустя некоторое время собираются снова, чтобы противостоять новой угрозе.

Игровой процесс 

Avengers является игрой в жанре action-adventure. В игре присутствует кооперативный режим, который рассчитан на 4 человек с возможностью кастомизации и развития различных героев. В качестве играбельных персонажей на момент выхода игры будут доступны Железный человек, Капитан Америка, Тор, Чёрная вдова, Халк и Мисс Марвел.

Разработка 
В январе 2017 года издательство Square Enix объявило, что подписало контракт с Marvel на несколько игр, основанных на персонажах Marvel Comics, и выпустили тизер к игре с кодовым названием The Avengers Project.

10 июня 2019 года на конференции E3 2019 был представлен первый сюжетный трейлер, а также объявлено официальное название игры — Avengers. Релиз был назначен на 15 мая 2020 года, но позже был перенесён на 4 сентября.

22 июня 2020 года Square Enix объявила, что все пользователи, которые приобретут версию игры для PlayStation 4 получат копию для PlayStation 5 бесплатно.

В октябре 2020 года, стало известно, что разработчики отложили выход крупных обновлений игры, и перенесли дату выхода игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X на 2021 год.

Отзывы

Продажи 
Игра возглавила сентябрьский чарт продаж в США, показав хороший старт продаж с даты релиза, и заняла второе место, уступив Spider-Man. А в общем чарте за 2020 год, игра занимает седьмую строчку.

Примечания

Ссылки 
 

Action-adventure
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные Crystal Dynamics
Компьютерные игры, разработанные Eidos Montreal
Компьютерные игры 2020 года